

Краснодольський — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Краснодольський — селище, Красноуральський міський округ, Свердловська область